Beiro o Beiró puede referirse a:

Lugares
 Beiro, distrito de la ciudad de Granada, en la provincia de Granada (España).
 Beiro, localidad del municipio de Noya, en la provincia de La Coruña (España).
 Beiro, parroquia de la ciudad de Orense, en la provincia de Orense (España).
 Beiro, parroquia del municipio de Valga, en la provincia de Pontevedra (España).
 Beiro, parroquia del municipio de Carballeda de Avia, en la provincia de Orense (España).
 Beiro de Arriba, parroquia del municipio de Carballeda de Avia, en la provincia de Orense (España).
 Beiro de Abaixo, parroquia del municipio de Carballeda de Avia, en la provincia de Orense (España).
 Castro de Beiro, parroquia de la ciudad de Orense, en la provincia de Orense (España).
 Isla de Beiro, en la provincia de Pontevedra (España).
 Río Beiro, en la provincia de Granada (España).

Personas
 Francisco Beiró, político argentino.
 Pilar Beiro, poeta y animadora gallega.

Transporte
 Avenida Francisco Beiró, concurrida arteria vial del noroeste la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Estación Francisco Beiró, estación ferroviaria correspondiente al Ferrocarril General Urquiza de la red ferroviaria argentina.